Qinnguata Kuussua bezeichnet:
 Qinnguata Kuussua (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qinnguata Kuussua (Fluss, Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland